Dylan Gissi (1991) – calciatore svizzero, fratello del calciatore Kevin
 Gianna Gissi (1943) – costumista italiana
 Kevin Gissi (1992) – calciatore svizzero di origini argentine, fratello del calciatore Dylan
 Riccardo Gissi (1980) – calciatore italiano